Алойзиус Эдуарду (Алу) Мендонса (, 5 января 1933, Анджуна, Британская Индия — 10 марта 2017, Найроби, Кения) — кенийский хоккеист (хоккей на траве), нападающий, тренер.

Биография 
Алу Мендонса родился 5 января 1933 года в индийской деревне Анджуна на Гоа.

В юность с семьёй переехал в Британскую Кению, где быстро реализовал себя в хоккее на траве. С 15 лет выступал на международном уровне: в 1948 году отправился со школьной сборной в турне по Индии. На клубном уровне играл за Институт железной дороги Гоа из Найроби. Также занимался лёгкой атлетикой и крикетом.

В 1956 году вошёл в состав сборной Кении по хоккею на траве на Олимпийских играх в Мельбурне, занявшей 10-е место. Играл на позиции нападающего, провёл 3 матча, мячей не забивал.

В 1960 году вошёл в состав сборной Кении по хоккею на траве на Олимпийских играх в Риме, занявшей 7-е место. Играл на позиции нападающего, провёл 6 матчей, мячей не забивал. Был капитаном команды.

В 1964 году вошёл в состав сборной Кении по хоккею на траве на Олимпийских играх в Токио, занявшей 6-е место. Играл на позиции нападающего, провёл 8 матчей, забил 1 мяч в ворота сборной Новой Зеландии.

В 1968 году вошёл в состав сборной Кении по хоккею на траве на Олимпийских играх в Мехико, занявшей 8-е место. Играл на позиции нападающего, провёл 2 матча, мячей не забивал.

После завершения игровой карьеры работал тренером. В 1971 году входил в тренерский штаб сборной Кении на дебютном чемпионате мира в Барселоне, где команда заняла 4-е место. В 1972 году ассистировал главному тренеру на летних Олимпийских играх в Мюнхене, где кенийцы стали тринадцатыми.

К 1976 году Мендонса возглавил сборную Кении и должен был выступить с ней на летних Олимпийских играх в Монреале, однако страна бойкотировала их в знак протеста против участия Новой Зеландии, чьи регбисты играли в ЮАР, исключённой из МОК за политику апартеида.

Умер 10 марта 2017 года в кенийском городе Найроби.

Примечания 

Хоккеисты на траве Кении
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1956 года
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1960 года
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1964 года
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1968 года
Тренеры Кении
Тренеры мужской сборной Кении по хоккею на траве